Андельфинген () — округ в Швейцарии. Центр округа — Андельфинген.

Округ входит в кантон Цюрих. Занимает площадь 166,64 км². Население 32 136 человек (на 31 декабря 2021 года). Официальный код — 0102.

Коммуны округа 
1 января 2019 года коммуны Унтерштамхайм, Оберштамхайм и Вальталинген объединены в новую коммуну Штамхайм.

1 января 2023 года коммуны Адликон-бай-Андельфинген и Хумликон присоединены к коммуне Андельфинген.

<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Примечания 

Округа кантона Цюрих